Borislaw oder Boryslaw steht für:

 Borislaw, slawischer Vorname
 Boryslaw, Stadt in der Ukraine

Siehe auch:
 Borislav
 Bořislav
 Borzysław